Loutrá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Loutrá (ort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 
 Káto Arachovítika, ort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Thermá, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar